FU steht für:
 ARTOP Linhas Aéreas, ehemalige portugiesische Fluggesellschaft (ICAO- und IATA-Code)
 Föderalistische Union, Fraktion des ersten Deutschen Bundestages
 Francis Underwood, Hauptcharakter der Fernsehserie House of Cards
 Freie Universität, mehrere Universitäten
 Frauen-Union, Vereinigung der CDU
 Freie Union, deutsche Kleinpartei
 Fuck You, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon) #F
 Funkhaus Berlin, Rundfunkgesellschaft in der DDR, siehe Rundfunk der DDR #Nach der politischen Wende 1989
 FU-Schalter, siehe Fehlerspannungsschutzschalter
  Frequenzumrichter, eine Motoransteuerung
 Flux Unit, ehemalige Bezeichnung für Jansky, eine in der Radioastronomie gebräuchliche Nicht-SI-Einheit für die spektrale Flussdichte
 Zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung

Fu steht für:
 Fu (Familienname), ein chinesischer Familienname
 Fu (Lyrik), eine bestimmte Form von chinesischen Gedichten
 Fu (Yan’an), ein Kreis der Stadt Yan’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Fu-Talismane, siehe Fu Lu
  (gesprochen 'fu') japanischer Seitan (Lebensmittel aus Weizen)
 eine der vier, heute gleichwertigen Arten von Gebietskörperschaften erster Ebene (-to, -dō, -fu und -ken), die Japan flächendeckend unterteilen, siehe Präfektur (Japan)
 Fu (auch phu), lateinisch für Baldrian

Fu ist der Name folgender (wahrscheinlich) fiktiven Figuren:
 Fu Manchu, chinesischer Verbrecher in Romanen von Sax Rohmer
 Fu Manchu (Fu Chan in den Vereinigten Staaten), Bühnenname von David Bamberg (1904–1974), US-amerikanischer Zauberkünstler
 Fu Xi (Pao Xi), chinesischer Urkaiser und legendärer Urahn der Menschheit
 Fu Xing, einer der drei chinesischen Glücksgötter ("Drei Sterne")
 Egg Fu, ein Superverbrecher aus dem DC-Comics-Universum und Widersacher von Wonder Woman
 Fu, eine im grundschulischen Deutschunterricht eingesetzte pädagogische Handpuppe

Siehe auch:
 Fu Manchu (Band), US-amerikanische Rockband
 Fumanschu (* 1977), deutscher Rapper
 Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel (umgangssprachlich Santa Fu)

FU